El Cojolite kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cojolite, Zacualpan, ort, Veracruz, 
 El Cojolite, Tlacolulan, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar